La nazionale di pallacanestro svizzera Under 20, ex nazionale svizzera Juniores ed ex nazionale svizzera Under 22, è una selezione giovanile della nazionale svizzera di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità svizzera di età non superiore ai 20 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Svizzera
Under-20